Der Pfarrer von Kirchfeld steht für:

 Der Pfarrer von Kirchfeld (Bühnenstück), Bühnenstück von Ludwig Anzengruber (1870)
 Der Pfarrer von Kirchfeld (1914), österreich-ungarischer Spielfilm von Jakob Fleck und Luise Fleck 
 Der Pfarrer von Kirchfeld (1926), deutscher Spielfilm von Jakob Fleck und Luise Fleck 
 Der Pfarrer von Kirchfeld (1937), österreichischer Spielfilm von Jakob Fleck und Luise Fleck
 Der Pfarrer von Kirchfeld (1955), deutscher Spielfilm von Hans Deppe